L'Akhet, en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section N «Ciel, Terre, Eau» de la liste de Gardiner ; il y est noté N27.  

Il représente le soleil (N5) se levant entre deux collines (N26) et est translitéré ȝḫt.  

C'est un idéogramme pour « horizon ».Il se traduit par « horizon » ou « endroit dans le ciel où le soleil se lève », car le principe de l'horizon Akhet pour les anciens égyptien est plus le point de la ligne d'horizon où apparait un astre que la ligne d'horizon en elle même.    

Akhet apparaît dans le nom égyptien de la Grande Pyramide de Gizeh (Akhet Khufu) et dans le nom supposé d'Akhetaton, la ville fondée par le pharaon Akhenaton. Il apparaît également dans le nom de la forme synthétisée de Rê et Horus, Rê-Horakhty (, « Rê (qui est) Horus de l'Horizons »). 

Dans l'architecture égyptienne, le pylône reflétait l'hiéroglyphe.

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 Maria Carmela Betrò, (1995), Hieroglyphics: The Writings of Ancient Egypt, New York, Abbeville Press, .
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien